

События 
 Консулы Ульпий Лимений и Аконий Катуллин.
 Союз Лян с Муюнами.
 Восстание Фу Хуна.
 Восстание Лян Ду разгромлено.

Родились 
 Евнапий, византийский историк и софист.
 Ши Ху, император государства Поздняя Чжао.

Скончались 
 Ши Ши, император государства Поздняя Чжао.
 Ши Цзянь, император государства Поздняя Чжао.
 Ши Ху, император государства Поздняя Чжао.
 Флавий Евгений (магистр оффиций), государственный деятель Римской империи первой половины IV века.
 Ульпий Лимений, государственный деятель Римской империи середины IV века.
 Вэй Шо, китайский каллиграф эпохи Цзинь.

См. также